Галло (англ. Gallo; фр. Le gallo; порт. Gallo) — многозначный термин:

 Галло — традиционный романский диалект, развившийся из народно-латинского языка на полуострове Бретань (Галлия).
 Галло — предмет быта украинских крестьян (преимущественно XVII—XIX вв.), стеклянный шар, изготавливавшийся стекловарами из бросового стекла, применявшийся в качестве утюга для разглаживания рукавов украинских сорочек. Нагрев галло осуществлялся путём кипячения.

Фамилия 
 Галло, Агостино (1499—1570)  — итальянский учёный-агроном.
 Галло, Винсент (род. 1962) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант.
 Галло, Джоуи (род. 1993) — американский бейсболист.
 Галло, Карла (род. 1975) — американская актриса.
 Галло, Карлос Роберто (род. 1955) — бразильский футболист, голкипер.
 Галло, Люси — венгерская фигуристка.
 Галло, Макс (1932—2017) — французский писатель, историк и политик, журналист, сценарист.
Галло, Ривер (род. 1990/1991) — американский режиссер и актер.
 Галло, Роберт (род. 1937) — американский учёный в области биомедицинских исследований, инфекционных заболеваний и вирусологии.
 Галло, Фортуне (1878—1970) — американский оперный режиссёр и продюсер.
 Галло Кассарино, Матиас (род. 1992) — итальянский спортсмен, выступающий в тайском боксе.

См. также 
  — один из островов архипелага Ли-Галли, бывшая собственность Леонида Мясина и Рудольфа Нуреева.